

Linguistica
Legge di Verner – legge linguistica

Onomastica
Verner – forma scandinava del nome proprio di persona italiano maschile Guarniero

Persone
Andrew Verner – hockeista su ghiaccio canadese
Frederick Arthur Verner – pittore canadese
Josée Verner – politica canadese
Karl Verner – linguista danese
Miroslav Verner – egittologo ceco
Paul Verner – politico tedesco
Pavel Verner – musicista ceco
Pavel Verner – scrittore ceco
Tomáš Verner – pattinatore ceco
Waldemar Verner – politico e militare tedesco